Příjmení Chadima nosí více významných osobností:

 Alena Chadimová (* 1931) – česká sportovní gymnastka
 Karla Chadimová (* 1943) – česká herečka
 Marta Chadimová (* 1952) – česká disidentka
 Mikoláš Chadima (* 1952) – český zpěvák, saxofonista a multiinstrumentalista